EZD steht für:
 AirAsia Zest, eine philippinische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Europäisches Zentrum zum Dispergieren, ein Projekt in Bayern 
 Powiat Zduńskowolski in der Woiwodschaft Łódź (Kfz-Kennzeichen)

EZ-D steht für:
 Einweg-DVD

Abkürzung